Хагенбек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хагенбек, Карл (1844—1913) — немецкий коллекционер диких животных и предприниматель. 
  (род. 1949) — американский генерал.
 См. также 
 Зоопарк Хагенбека — зоопарк, расположенный в немецком городе Гамбурге.